Miguel Ramírez puede referirse a:

 Miguel Ramírez, exfutbolista y entrenador de fútbol chileno;
 Miguel Ramírez, futbolista peruano;
 Miguel Ramírez y Bonet, pintor español del siglo ;
 Miguel Ramírez Goyena, científico nicaragüense;
 Miguel Ángel Ramírez Alonso, empresario español;
 Miguel Ángel Ramírez Medina, entrenador español.